Crows Nest ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crows Nest (Indiana)
 Crows Nest (Maine)
 Crows Nest (Maryland)
 Crows Nest (Nevada)

in Australien:
 Crows Nest (New South Wales)
 Crows Nest (Queensland)

Siehe auch:
 Crowsnest